Le district de Licheng (荔城) est une subdivision administrative de la ville de Putian dans la province du Fujian en Chine ;
 Le district de Licheng (鲤城) est une subdivision administrative de la ville de Quanzhou dans la province du Fujian en Chine ;
 Le district de Licheng (历城) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le xian de Licheng (黎城) est une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine.

Homonymie de toponyme